Sein größter Bluff ist der Titel von:

 Sein größter Bluff (1927), deutscher Stummfilm von Harry Piel
 Sein größter Bluff (1954), englische Filmkomödie von Ronald Neame